Číměř può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Číměř, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Číměř, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina